COL6A3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 3 177 амінокислот, а молекулярна маса — 343 669.

Кодований геном білок за функціями належить до інгібіторів протеаз, інгібіторів серинових протеаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як клітинна адгезія. 
Локалізований у позаклітинному матриксі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки